Dobieszewo ist ein polnischer Orts- und See-Name:

Orte:
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Dobieszewo (Kcynia) (Dobischau, Kreis Schubin/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Dobieszewo (Dębnica Kaszubska) (Groß Dübsow, Kreis Stolp/Pommern)
 in der Woiwodschaft Westpommern:
 Dobieszewo (Łobez) (Dübzow, Kreis Regenwalde/Pommern)
See:
 Jezioro Dobieszewo, in der Woiwodschaft Westpommern